Pedralba puede hacer referencia a:

 La Pedralba, localidad del municipio de Tagamanent, provincia de Barcelona;
 Pedralba (La Coruña), lugar de la parroquia de Esteiro, municipio de Cedeira, provincia de La Coruña;
 Pedralba (Abadín), lugar de la parroquia de Abadín, municipio de Abadín, provincia de Lugo;
 Pedralba (Cospeito), lugar de la parroquia de Bexán, municipio de Cospeito, provincia de Lugo;
 Pedralba (Valle de Oro), lugar de la parroquia de San Tomé de Recaré, municipio de Valle de Oro, provincia de Lugo;
 Pedralba (Valencia), municipio de la provincia de Valencia;
 Pedralba de la Pradería, municipio de la provincia de Zamora.